Barbarine peut désigner :
 la barbarine, une race ovine de Tunisie,
 la barbarine, une variété de pastèque utilisée pour la préparation de confiture,